Die folgende Auflistung enthält die Straßen- und Platznamen in Laibach (Altstadt von Ljubljana) im Jahr 1877 in alphabetischer Sortierung auf Grundlage von: Häuser-Verzeichnis der Landeshauptstadt Laibach, 1877
Die Bezeichnungen der Stadtteile beziehen sich auf den nebenstehend abgebildeten Stadtplan. Berücksichtigung finden weitere Quellen:

Namen und Lage

Karten und Ansichten von Laibach

Siehe auch 

 Seznam cest in ulic v Ljubljani

Weblinks

Einzelnachweise 

Ljubljana
Ljubljana
!Strassen und Platze 1877
!1877
!Strassen und Platze 1877
!1877